Gereon Wolters kan syfta på:

* Gereon Wolters (född 1944), tysk filosof
 Gereon Wolters (född 1966), tysk rättslärd